Jean Boese – amerykańska poetka
 Kristin Boese – niemiecka kitesurferka
 Pedro Boese – niemiecko-portugalski malarz

Zobacz też 
 Böse

en:Boese